Valldeperes (Navars), antiga quadra del municipi de Navars (Bages)
 Valldeperes (Pontils), nucli de població del municipi de Pontils (Conca de Barberà)